De European Darts Championship 2015 is de achtste editie van European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 30 oktober tot en met 1 november in de Ethias Arena, Hasselt.

Winnaar is Michael van Gerwen, die het toernooi net als vorig jaar wist te winnen. In de finale versloeg hij Gary Anderson met 11–10.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld is ten opzichte van de voorgaande editie met £50,000 verhoogd en bedraagt deze editie £300,000.

Gekwalificeerde spelers
De top 16 van de PDC Order of Merit op 19 oktober 2015 kwalificeert zich automatisch voor het toernooi. De top 8, nog niet-gekwalificeerde spelers, van de Pro Tour Order of Merit kwalificeerde zich eveneens automatisch. De overige plaatsen gingen naar de top 7 niet-gekwalificeerde spelers van de Europese Order of Merit en één niet-gekwalificeerde Scandinavische speler. De top 8 van de Order of Merit heeft een geplaatste status bij de loting.

De volgende spelers nemen deel aan het toernooi:

Schema
De loting vond plaats op 20 oktober 2015.

Dartswedstrijd in België
Darts in 2015
European Darts Championship
Sportevenement in Hasselt
Darts